Bangka-Belitung ist eine indonesische Inselgruppe und gleichzeitig eine Provinz (Kepulauan Bangka Belitung). Sie setzt sich aus den zwei Haupt-Inseln Bangka und Belitung zusammen und wurde im Jahr 2000 von der Provinz Sumatra Selatan abgetrennt. Zur Inselgruppe gehören 575 Inseln.

Verwaltungsgliederung 
Bangka-Belitung unterteilt sich in sieben untergeordnete Verwaltungseinheiten, eine Kota und sechs Kabupaten. Diese unterteilen sich wieder in 47 Distrikte (Kecamatan) mit 391 Untereinheiten, 82 städtische (Kelurahan) und 309 ländliche (Desa).

Quelle: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019): 

Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen vom 1. Halbjahr 2019.

Bevölkerung 
89,9 % der Einwohner sind Muslime, 4,5 % Buddhisten 3,4  % sind Christen, 2 % Konfuzianer und der Rest Hindus oder Andersgläubige.

Geschichte 
Die Inseln wurden 1812 vom Sultan von Palembang den Briten geschenkt, die sie 1814 gegen Besitztümer in Indien mit den Niederländern eintauschten. Seit 1949 sind sie Teil des unabhängigen Indonesien. Durch das Gesetz Nr. 27 des Jahres 2000 vom 4. Dezember 2000 wurde die Inselgruppe zur 31. Provinz Indonesiens erklärt. Ursprünglich bestand sie nur aus den beiden Regierungsbezirken (Inseln) Bangka im Westen und Belitung im Osten sowie der Hauptstadt Pangkal Pinang auf der größeren Insel Bangka. Im Februar 2003 wurden vier weitere Regierungsbezirke durch das Gesetz Nr. 5 gebildet.

Wirtschaft 
Die Inseln spielen eine wichtige Rolle durch ihre Zinnvorkommen. Schon seit dem 18. Jahrhundert wird dieser Rohstoff gefördert, die indonesische Regierung hat bis heute ein Monopol auf die Förderung und Verarbeitung. Umweltschutzorganisationen kritisieren eine enorme Umweltverschmutzung und fehlende soziale Standards für die Arbeiter. Circa 90 % des Zinns, den Indonesien exportiert, stammt aus dieser Provinz.

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite der Provinz (BPS - Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

 
Indonesische Provinz
Gegründet 2000